Dimitar Stojanow ist der Name folgender Personen:

* Dimitar Stojanow (Ringer) (* 1931), bulgarischer Ringer
 Dimitar Iwanow Stojanow (1877–1949), bulgarischer Schriftsteller, siehe Elin Pelin (Autor)
 Dimitar Kinow Stojanow (* 1983), bulgarischer Politiker